Kärkkäinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1968), auteure finlandaise
 (1933-2017), diplomate finlandais
 (1933-2017), diplomate finlandais
 (né en 1958), théologien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois